Miejscowości w USA:
 White – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Bartow
 White – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
Gminy w USA:
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pike
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Benton
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 White (ang. White Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cambria
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 White (ang. White Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo White (ang. White County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo White (ang. White County) – w stanie Georgia
 hrabstwo White (ang. White County) – w stanie Illinois
 hrabstwo White (ang. White County) – w stanie Indiana
 hrabstwo White (ang. White County) – w stanie Tennessee

Rzeki:
 White – rzeka w USA, w stanie Alaska, i Kanadzie, dopływ Jukonu
 White – rzeka w USA, w stanach Arkansas i Missouri, dopływ Missisipi
 White – rzeka w USA, w stanach Dakota Południowa i Nebraska, dopływ Missouri
 White – rzeka w USA, w stanie Indiana, dopływ Wabash
 White – rzeka w USA, w stanach Kolorado i Utah, dopływ Green
 White – rzeka w USA, w stanie Nevada
 White – rzeka w USA, w stanie Oregon, dopływ Deschutes
 White – rzeka w USA, w stanie Teksas, dopływ Brazos
 White – rzeka w USA, w stanie Vermont, dopływ Connecticut
 White – rzeka w USA, w stanie Waszyngton, dopływ Puyallup
 White – rzeka w USA, w stanie Wisconsin, dopływ Fox
 White – rzeka w USA, w stanie Wisconsin, dopływ Bad

Inne:
 White – wulkan położony na Wyspie White w Nowej Zelandii
 White – nazwisko

Zobacz też 
  w tytułach artykułów